Hedwiges Maduro, futbolista neerlandès.
 Nicolás Maduro, polític venezolà
 Ricardo Rodolfo Maduro Joest, polític i empresari hondureny.